Angersbach (achternaam), Duitse achternaam;
Angersbach (Wartenberg), Duits dorp in de gemeente Wartenberg;
Angersbach (rivier), zijrivier van de Ahbach-rivier.